Еннер Валенсія (ісп. Enner Valencia, нар. 4 листопада 1989, Сан-Лоренсо) — еквадорський футболіст, півзахисник клубу «Фенербахче» і національної збірної.
 Жан-Жак Еннер (нар. 5 березня 1829, Бернвіллер, Ельзас — пом. 23 липня 1905, Париж) — французький художник академічного реалізму.